Leandro da Silva (Rio Branco do Sul, 11 de janeiro de 1989) é um futebolista brasileiro que atua como zagueiro.

Estreou como profissional no Coritiba Foot Ball Club e na temporada 2009/2010 foi contratado pelo Sport Lisboa e Benfica e logo emprestado ao Vitória Guimarães.

Títulos
 Brasil Sub-20
 Campeonato Sul-Americano Sub-20: 2009

Futebolistas do Coritiba Foot Ball Club
Futebolistas do Paraná
Naturais de Rio Branco do Sul
Jogadores da Seleção Brasileira de Futebol Sub-20